Ульма — топоним:

Молдавия / ПМР 
 Ульма — село в Рыбницком районе Приднестровья.

Россия 
 Ульма — река в Амурской области.
 Ульма — село в Мазановском районе Амурской области.

Сербия 
 Ульма — село в Сербии.